Die Spielzeit 1985/86 war die 37. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Aufgrund der Handball-WM in der Schweiz fand nur eine verkürzte Meisterschaft statt.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Meisterrunde

Entscheidungsspiel 
Aufgrund der Punktegleichheit von ZMC Amicitia und St. Otmar St. Gallen kam es zu einem Entscheidungsspiel um den Schweizermeister Titel.

Schweizermeister

6. Meistertitel für St. Otmar St. Gallen

Einzelnachweise 

1985_1986
Handballsaison 1985/86